Le terme Miss Météo, équivalent féminin de , peut désigner :

Télévision 
Dans le domaine de la météorologie à la télévision, ce terme est particulièrement utilisé pour les présentatrices officiant sur Canal+.

Arts et spectacles 
 Miss Météo, un téléfilm québécois réalisé par François Bouvier en 2005 ;
 Miss Météo, une série télévisée québécoise diffusée en 2008 et 2009, faisant suite au téléfilm ;
 Le manga Mademoiselle météo.

Autres langues 
Liens vers les arts et spectacles dans d'autres langues ayant la signification de Miss Météo :
 Weather Girl, une comédie romantique de 2009 ;
 The Weather Girls, un groupe de chanteuses américaines créé en 1982.

Article connexe